Anselm nume de familie sau prenume masculin

 Anselm de Canterbury (1033-1099), monah benedictin, arhiepiscop de Canterbury, teolog și filosof;
 Anselm de Laon, învățăcel al precedentului.
 Anselm Paladinul, conte.
 Anselm, primul episcop de Varmia (Polonia), de la 1250 până la 1278.

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine